Целзий (Celsius) е име на:

 Градус Целзий (°C), единица за измерване на температура
 Андерс Целзий (1701–1744), шведски изследовател
 Олоф Целзий Старши (1670 – 1756), шведски ботаник
 Олоф Целзий Младши (1716–1794), шведски историк и политик, епископ на Лунд 1777 г.
 Целзий (лунен кратер), кратер на Луната
 (4169) Целзий, астероид

Вижте също 
 Целз